Classement par ordre d'année de naissance

 Samuel Zborowski (mort le ), noble polonais ;
 Anna Zborowska (1885-1978), femme polonaise ;
 Léopold Zborowski (1889-1932), poète polonais ;
 Louis Zborowski (1895-1924), pilote automobile britannique ;
 Mark Zborowski (1908-1990), anthropologue et agent du NKVD ;
 Wiktor Zborowski (1951-), acteur polonais ;
 Damian Zborowski (1988-), joueur polonais de volley-ball.